Die Saison 2012/13 blieb bis zur letzten Runde spannend. Während im Vorjahr der SK Team Viking die Liga mit 18:0 Punkten dominiert hatte, betrug diesmal der Abstand zwischen dem ersten und dem vierten Platz nur zwei Mannschaftspunkte, und vor der letzten Runde hatten mit dem Lunds ASK, dem Limhamns SK und dem Titelverteidiger SK Team Viking noch drei Mannschaften Titelchancen. Neuer Schwedischer Meister wurde Limhamns SK, der die Schlussrunde gewann und davon profitierte, dass der vorher führende Lunds ASK dem Titelverteidiger unterlag.

Aus der Superettan waren Burgsvik Alva SK und Örgryte SK aufgestiegen. Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, absteigen mussten hingegen mit der Schacksällskapet Manhem und dem SK Rockaden Umeå zwei Vereine, die im Vorjahr im gesicherten Mittelfeld gelandet waren. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2012/13.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 5., 6. und 7. Oktober 2012, 1. Dezember 2012, 1., 2., 3. und 23. Februar 2013 sowie am 15., 16. und 17. März 2013. Die letzten drei Runden wurden zentral in Västerås ausgerichtet.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle 

Anmerkung: Der SK Team Viking hatte den Wettkampf gegen den Västerås SK mit 6:2 gewonnen, da er allerdings drei Ausländer einsetzte (erlaubt sind maximal zwei), wurden die Partien an den Brettern 4 bis 8 als gewonnen für Västerås gewertet, so dass der Wettkampf 5½:2½ für Västerås gewertet wurde.

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Endstand bei chess-results.com
 Ergebnisse beim Sveriges Schackförbund

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 2012
Schachveranstaltung 2013